Індекс розвитку інформаційно-комунікаційних технологій — показник, що характеризує досягнення країн світу з точки зору розвитку інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ). Даний комбінований показник обраховується і публікується Міжнародним союзом електрозв'язку, спеціалізованим підрозділом ООН в галузі інформаційно-комунікаційних технологій.

Нижче представлено  Індекс розвитку інформаційно-комунікаційних технологій в країнах світу у 2015 році:

Див. також 
 Список країн за кількістю користувачів Інтернету
 Сценарії геополітичного розвитку України

Ресурси Інтернету 
 Вимірювання інформаційного загалу Звіт 2015 рік 
 Рейтинг країн світу за рівнем розвитку інформаційно-комунікаційних технологій

Примітки 

Порівняльні списки країн
Інтернет